Nang Rong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Buriram, Thailanda, cu o populație de 108.143 de locuitori și o suprafață de 769,8 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 204 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtele Non Suwan și Chamni, Chaloem Phra Kiat.
 

Amphoe în provincia Buriram